Шон Везерс (14 січня, 1980, Джонстаун, Гаяна) — американський режисер, продюсер, сценарист, режисер монтажу, кастинг-директор та актор. Везерс спеціалізується на створенні малобюджетних фільмів в жанрі еротики та жахів, з використанням скелетів та всього що попадеться під руку.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 
 Sean Weathers  at Rotten Tomatoes

Атеїсти США
Режисери США